Příjmení Lisý nosí více významných osobností:

 Čeněk Josef Lisý (1874–1937) – český a československý politik
 Jaromír Lisý (1921–2021) – odbojář, důstojník gen. štábu ČSLA, vojenský přidělenec, zahraniční pozorovatel a nositel titulu čestný občan Prahy 5.
 Jaroslav Lisý (1895–1943) – československý voják
 Pavol Lisý (* 1995) – první evropský profesionální hráč deskové hry go